

Чкаловський район — колишній район, Кокшетауська область (1939-1997)

Чкаловський район — міський район міста Єкатеринбург, Свердловська область
 Чкаловський район — колишній район, Нижньогородська область (1936-2015)
 Чкаловський район — колишній район, Приморський край (1939-1963)
 Чкаловський район — назва Оренбурзького району Оренбурзької області у 1938-1957
 Чкаловський район — назва Батиревського району Чуваської АРСР у 1939-1957

Чкаловський район — колишній район, Ленінабадська область (1941-1950)

Чкаловський район — назва Нікопольського району Дніпропетровської області у 1939-1946